Secondo il mito, Numitore, figlio del re Proca, discende da Enea, fu re dei Latini.

Biografia 

Numitore, designato dal padre per regnare su Alba Longa, viene deposto dal trono dal fratello minore Amulio che, non contento, ne uccise tutti i discendenti maschi durante una battuta di caccia e ne costrinse la figlia Rea Silvia a divenire vestale, in modo da impedirle di avere una discendenza.

Fu rimesso sul trono dai nipoti Romolo e Remo, tornati ad Alba Longa per uccidere Amulio, che aveva ordinato di affogarli diversi anni prima.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini
 Fondazione di Roma
 Romolo e Remo

Collegamenti esterni 
 

Re latini
Personaggi della mitologia romana